Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla světová pětka Agnieszka Radwańská, která startovala za polský tým na paralelně probíhajícím Hopmanově poháru.

Soutěž dvouhry vyhrála druhá nasazená Srbka Ana Ivanovićová, která ve finále zdolala Američanku Venus Williamsovou ve třech sadách .

Bývalá světová jednička Ivanovićová získala první turnajovou trofej od listopadu 2011, kdy zvítězila na balijském Turnaji šampiónek. Úhrnem pak vybojovala 12. titul kariéry na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  '''Ana Ivanovićová (vítězka)
  Kirsten Flipkensová (semifinále)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Jamie Hamptonová (semifinále, odstoupila)
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Mona Barthelová (1. kolo)
  Karin Knappová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic

WTA Tour 2014
Tenis na Novém Zélandu v roce 2014